Naselje u Hrvatskoj:
 Bresnica, naselje u sastavu grada Pleternice

Naselja u Srbiji:
 Bresnica (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje
 Bresnica (Koceljeva, Srbija), naselje u sastavu općine Koceljeva
 Bresnica (Bosilegrad, Srbija), naselje u sastavu općine Bosilegrad
 Bresnica (Čačak, Srbija), naselje u sastavu općine Čačak